Fatima Benomar (1983-), féministe marocaine active en France ;
 Jamal Benomar (1957-), fonctionnaire des Nations unies britannique ;
 Lamine Benomar, homme politique marocain.